Příjmení Zappa má více osobností:

 Frank Zappa (1940–1993), americký hudebník
 Moon Unit Zappa (*1967), americká herečka, dcera Franka Zappy
 Dweezil Zappa (*1969), americký kytarista, syn Franka Zappy
 Ahmet Zappa (*1974), americký hudebník, spisovatel a herec, syn Franka Zappy
 Diva Zappa (*1979), americká umělkyně, dcera Franka Zappy
 Gail Zappa (1945–2015), manželka Franka Zappy
 Guido Zappa (*1915), italský matematik
 Francesco Zappa (1763–1788), italský hudební skladatel
 Francesco Zappa (album), album Franka Zappy z roku 1984

jiné významy 
 názvy ryb
 Zappa confluentus – novoguinejská ryba